Big Sand Lake ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 Big Sand Lake (South Seal River), in Manitoba
 Big Sand Lake (Winnipeg River), im Kenora District, Ontario

in den Vereinigten Staaten:
 Big Sand Lake (Florida)
 Big Sand Lake (Idaho)
 Big Sand Lake (Cass County, Minnesota)
 Big Sand Lake (Hubbard County, Minnesota)
 Big Sand Lake (Burnett County, Wisconsin)
 Big Sand Lake (Vilas County, Wisconsin)

Big Sand Lake steht für:
 Big Sand Lake Airport in Manitoba, Kanada

Siehe auch:
 Big Sandy Lake